Bogdan Konopka (ur. 1961) – polski lekarz weterynarii
 Bogdan Konopka (ur. 1953) – polski fotograf